James Crawford puede hacer referencia a: 

 James Crawford  (1934 - 2012), músico estadounidense. 
 James Crawford  (1948), abogado y juez australiano.